Тип «Комменсмент Бей» () — серия эскортных авианосцев США периода Второй мировой войны. Дальнейшее развитие эскортных авианосцев типа «Сэнгамон». Подобно последним базировались на корпусах танкеров, отличаясь значительно большими размерами, чем предшествовавший тип «Касабланка». Всего в 1943—1946 годах были построены 19 авианосцев типа «Комменсмент Бей», строительство ещё четырёх, заложенных под конец войны, было отменено.

Большинство авианосцев типа «Комменсмент Бей» вступило в строй уже на завершающем этапе войны, поэтому участие их в боевых действиях было ограниченным. В послевоенный период они в основном были выведены в резерв, но часть из них была переоборудована в противолодочные авианосцы и различные вспомогательные корабли. Представители этого типа принимали также участие в Корейской войне. В 1960-х годах авианосцы типа «Комменсмент Бей» начали сниматься с вооружения, а переоборудованные в противолодочные авианосцы оставались в строю до 1970—1972 годов.

Представители

Литература